

Cinema e televisione 
 Cindy – film per la televisione del 1978 diretto da William A. Graham
 Cindy – film del 1997 diretto da Franco Lo Cascio

Onomastica
 Cindy – nome proprio di persona inglese femminile

Personaggi fittizi
 Cindy – personaggio dei cartoni animati dell'Orso Yoghi

Teatro
 Cindy (Cendrillon 2002) – musical di Luc Plamondon